In 2021 werd het 117de Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 16 januari tot 22 mei. Flamengo werd kampioen.

Format
Het competitieformat werd grondig gewijzigd, wellicht als gevolg van de coronapandemie, ten opzichte van de voorgaande jaren. Uit de voorronde kwalificeerde zich slechts één team in plaats van twee voor de Taça Guanabara. In de Taça Guanabara was er nu geen onderverdeling meer in twee groepen maar speelden alle clubs in één reeks tegen elkaar. De top vier speelde de finale fase, de nummers vijf tot acht speelden de Taça Rio parallel met de finale fase. Andere jaren was de Taça Rio gelijkgesteld aan de Taça Guanabara, maar nu was het een veredelde B-competitie, waar er geen voordeel was voor de winnaar.

Voorronde

Taça Guanabara

Taça Rio
In geval van gelijkspel in de halve finale wint de club met het beste resultaat in de groepsfase, in de finale worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale fase

Details finale
 Heen

 Terug

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2021